Lagunilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Lagunilla, Carrillo Puerto, ort, 
 Lagunilla, Tlaxcala, ort, Tlaxco, 
 Lagunilla, Veracruz, ort, Ixtaczoquitlán, 
 Lagunillas, León, ort, 
 Lagunilla, San Pedro Pochutla, ort, 
 Lagunilla, San Pedro el Alto, ort, 
 Lagunilla, Guerrero, ort, Mochitlán, 
 Lagunilla, Hidalgo, ort, Omitlán de Juárez,

Spanien 

 Lagunilla, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Lagunilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar